Спиридон Макарович Евтушенко (31 октября 1883 — 25 мая 1938) — диакон Русской православной церкви, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

Биография 
Родился 31 октября 1883 года в селе Солоницевка Харьковской губернии.

Рукоположён в сан диакона после революции 1917 года. Служил в харьковской церкви Трех Святителей.

21 марта 1938 года арестован и приговорен к расстрелу. Расстрелян 25 мая 1938 года в Харькове.

Канонизация 
22 июня 1993 года Определением Священного Синода Украинской Православной Церкви принято решение о местной канонизации подвижника в Харьковской епархии, в Соборе новомучеников и исповедников Слободского края (день памяти — ).

Чин прославления подвижника состоялся во время визита в Харьков 3-4 июля 1993 года Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в кафедральном Благовещенском соборе города.

Примечания

Ссылки 
 Евтушенко Спиридон Макарович // База «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.»
 

Диаконы Русской православной церкви
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Православные мученики
Местночтимые святые
Святые Украины
Харьковская епархия
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые религиозные деятели
Казнённые в 1938 году